Я́кобс (, ) — нідерландське та німецьке прізвище. Відомі носії:

 Аріель Якобс (; 1953) — бельгійський футбольний тренер, колишній футболіст.
 Дітмар Якобс (; 1953) — колишній німецький футболіст, захисник.
 Клаус Йоганн Якобс (; 1936—2008) — швейцарський мільярдер, засновник бренду «Jacobs».
 Люк Якобс (; ?) — бельгійський дипломат.
 Марко Якобс (; 1974) — німецький легкоатлет і бобслеїст, олімпійський чемпіон (1998).
 Рене Якобс (, 1946) — бельгійський співак (контратенор) і диригент.

Див. також 
 Jacobs
 Якобсен
 Якобсон
 Джекобс